Чир, или щё́кур () — пресноводная рыба из рода сигов. Размером достигает 0,8 м, весом — 16 кг, хотя в среднем весит 2—4 кг. Распространена в реках и озёрах на севере России (в европейской части, Сибири и на Камчатке) и в северных провинциях Канады. Может обитать в полупресной воде заливов Северного Ледовитого океана. Нерестится осенью, в октябре — ноябре. Созревает в возрасте 6-8 лет. Икра светло-желтая, крупная, до 4,0-4,2 мм в диаметре. Рацион чира состоит в основном из донных беспозвоночных.

Чир считается ценной промысловой рыбой.

Тело  чира широкое, сжатое с боков. Нос толстый, горбатый, выдающийся за нижнюю челюсть; рот маленький. Окрас боков серебристый имеющий золотистый оттенок, спина тёмная, крупная и плотная чешуя. Мечет икру в Енисее и Оби, чаще всего в сентябре, входя в реку уже с довольно развитой икрой. Держится в Оби преимущественно в тихих водах низовья, где и мечет икру, после чего возвращается в море. Питается насекомыми, ракообразными, моллюсками. Продолжительность жизни этой рыбы до 26 лет.

Рыбалка на чира ведётся спиннингом, нахлыстом или поплавочной удочкой. В качестве наживки применяют различные личинки насекомых и самих насекомых, искусственные приманки, мясо моллюсков. В традиционном промысле для ловли щёкура используются ставные и плавные сети.
Чир отличается отличными вкусовыми качествами и незначительным количеством  костей. Так как рыба живёт при низких температурах, количество жира достаточно высокое. Чир используется жителями Севера для строганины и сугудая. Классические способы жарки и запекания тоже помогают сделать вкусные блюда. Чир подходит для горячего и холодного способов копчения. Имеет жировой плавник, как и все сиговые.

Интересный факт.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Берёзовском районе существует деревня Щекурья, расположенная на правом берегу одноименной реки, название которой в переводе с мансийского языка означает "Река щёкура" или "Река, в которой обитает щёкур".

В российских филологических кругах давно существует спор о правильности написания слова: "Щёкур" или "Щокур", однако по топонимам деревни Щекурья и одноименной реки, можно определенно точно подтвердить, что по этимологии слово "Щёкур" всегда писалось и пишется через "ё".

Между тем, Шурышкарские ханты называют данную рыбу собственным словом "Щохар", а реку в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Щохар-ёхан".

Примечания

Литература 
 Никольский Г. В., Частная ихтиология, 3 изд., М., 1971.

Ссылки 
 Позвоночные животные России: чир

Сиги
Пресноводные рыбы
Животные, описанные в 1776 году
Рыбы Азии
Культивируемые рыбы
Таксоны, описанные Петром Симоном Палласом